Салинас-де-Писуэрга () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Палентина. Население — 376 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial de Salinas de Pisuerga
 Programa Vida y Calidad

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии